Александр А. Н’Думбу (; 4 января 1992, Порт-Жантиль, Габон) — габонский и китайский футболист, полузащитник клуба «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа». Участник Олимпийских игр 2012 года.

Н’Думбу родился в Порт-Жантиль в семье китайца и габонки. В 12 лет переехал во Францию.

Клубная карьера 
Н’Думбу — воспитанник клуба «Олимпик Марсель». 10 февраля 2010 года в матче Кубка Франции против «Ланса» он дебютировал в за «Олимпик». Несмотря на то, что больше ему шанса не предоставлялось он выиграл чемпионат и дважды стал обладателем национального кубка. Из-за высокой конкуренции Александр на правах аренды выступал за «Орлеан» на протяжении сезона.

Международная карьера 
9 февраля 2011 года в товарищеском матче против Демократической Республики Конго Н’Думбу дебютировал за сборную Габона. В 2012 году Александр принял участие в Олимпийских играх в Лондоне. На турнире он сыграл в поединках против команд Швейцарии, Мексики и Южной Кореи.

В начале 2015 года Н’Думбу был включен в заявку на участие в Кубке африканских наций в Экваториальной Гвинее.

Примечания

Ссылки 
 
 Alexander N’Doumbou profile at om.net

Футболисты Габона
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Орлеан»
Игроки ФК «Дендер»
Игроки ФК «Верея»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»